Martin Hürlimann ist der Name folgender Personen:

*Martin Hürlimann (Verleger) (1897–1984), Schweizer Verleger und Fotograf
Martin Hürlimann (1924–2000), Schweizer Bierbrauer, siehe Brauerei Hürlimann
Martin Hürlimann (1958- ), Schweizer Physiker, erforscht die Kernspinresonanz